Quick Change (littéralement « changement rapide ») peut faire référence à :

 Quick Change, un film d'animation américain réalisé par Walt Hoban et Vernon Stallings en 1920
 Quick Change, un film américain réalisé par Dell Henderson en 1925
 Quick Change, un film américain réalisé par Howard Franklin et Bill Murray en 1990
 Quick Change, un court métrage américain réalisé par Justin Dillard et Gus Sacks en 2005
 Quick Change, un film philippin réalisé par Eduardo Roy Jr. en 2013